Kuhmoosbach ist der Name folgender Gewässer:

 Kuhmoosbach (Hockgraben), rechter Zufluss des Hockgrabens (zum Bodensee) bei Königsbau, Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Kuhmoosbach (Warenbach), linker Zufluss des Warenbachs (zur Brigach) vor Villingen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg